Тоотси (эст. Tootsi) — многозначный термин.

 Тоотси — городской посёлок и бывшая поселковая волость в Эстонии в составе уезда Пярнумаа.
 Тоотси — железнодорожная станция в волости Тори на линии Таллин — Пярну. 
 Тоотси — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 «Тоотси» — производственное объединение в Эстонской ССР.